Lady Hamilton – film del 1921 di Richard Oswald
Lady Hamilton – film del 1941 di Alexander Korda